Eichhörnchen steht für:
 Die Gattung der Eichhörnchen (Sciurus)
 einzelne Arten der Gattung, vor allem das Eurasische Eichhörnchen (Sciurus vulgaris)
 Eichhörnchen (Wappentier)
 Aktion Eichhörnchen, Notstandsinitiative (1961)
 Eichhörnchen (Maskottchen), Maskottchen der Sommer-Paralympics 1980
 Beiname der Umweltaktivistin Cécile Lecomte